Mistrzostwa Europy w Skeletonie 2004 odbyły się w dniach 12 - 15 lutego 2004 w niemieckim Altenbergu. Była to 10. edycja mistrzostw. W zawodach wzięło udział 36 zawodników. Rozegrano przejazd mężczyzn i kobiet.

Wyniki

Kobiety

Mężczyźni

Bibliografia 
 

Mistrzostwa Europy w skeletonie